Austria:
 Grimming – masyw górski
 Grimming – rzeka, dopływ Anizy

Osoby:
 Jürgen Grimming – niemiecki polityk

Inne:
 Grimming – ród